Jucătoarelor din Rusia și Belarus li s-a permis să continue să participe la evenimentele de tenis din Tur și la Grand Slam, dar nu vor concura sub steagul Rusiei sau Belarusului până la o nouă notificare, din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia din 2022.

Paula Badosa a fost campioana en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața Mariei Sakkari.

Iga Świątek a câștigat titlul la simplu feminin la Indian Wells Masters 2022 învingând-o în finală pe Maria Sakkari cu scorul de 6–4, 6–1. Świątek a devenit primul jucător polonez care câștigă titlul la Indian Wells. În urma victoriei, Świątek ajunge pe locul 2 mondial.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Secțiunea 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
|RD3=A 3-a rundă
|RD4=A 4-a rundă

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= H Watson
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= T Martincová
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= O Dodin
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= K Juvan
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= A Anisimova
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= E Navarro
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= N Párrizas Díaz
|RD1-score13-1=1
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=63
|RD1-seed14=
|RD1-team14= S Rogers
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=77

|RD2-seed01=5
|RD2-team01= P Badosa
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= T Martincová
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=64
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= K Juvan
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=32
|RD2-team04= S Sorribes Tormo
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=18
|RD2-team05= L Fernandez
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=77|RD2-score05-3=0
|RD2-seed06=
|RD2-team06= A Anisimova
|RD2-score06-1=6|RD2-score06-2=60
|RD2-score06-3=0r

|RD2-seed07=
|RD2-team07= S Rogers|RD2-score07-1=7|RD2-score07-2=79|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=10
|RD2-team08= J Ostapenko
|RD2-score08-1=5
|RD2-score08-2=67
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01= P Badosa|RD3-score01-1=77|RD3-score01-2=6|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=32
|RD3-team02= S Sorribes Tormo
|RD3-score02-1=64
|RD3-score02-2=1
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=18
|RD3-team03= L Fernandez|RD3-score03-1=6|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=6|RD3-seed04=
|RD3-team04= S Rogers
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=6|RD3-score04-3=3

|RD4-seed01=5
|RD4-team01= P Badosa
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=18
|RD4-team02= L Fernandez
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=4
|RD4-score02-3=
}}

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări
Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser
  Magdalena Fręch'''

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
WTA Tour 2022